Trieste, la commune italienne,
 La province de Trieste actuelle, en Italie ;
 La province de Trieste passée, sous contrôle de l'Empire français, de 1809 à 1811 ;
 Trieste, un quartier du nord de Rome ;
 Le Trieste, bathyscaphe du professeur Auguste Piccard ;
 Le groupe Trieste, Istrie, Gorizia et Rijeka, une organisation de lutte contre le fascisme dès 1927.
 Trieste, un croiseur de la Marine italienne de classe Trento.
 Trieste, un porte-aéronef de la Marine italienne en construction en 2019.